План Гранде има више значења:

 План Гранде (Пабељон де Артеага), насеље у савезној држави Агваскалијентес у Мексику
 План Гранде (Аматенанго де ла Фронтера), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 План Гранде (Чикомусело), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 План Гранде (Хикипилас), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 План Гранде (Мотозинтла), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 План Гранде (Силтепек), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 План Гранде (Текпатан), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 План Гранде (Сан Маркос), насеље у савезној држави Гереро у Мексику
 План Гранде (Агва Бланка де Итурбиде), насеље у савезној држави Идалго у Мексику
 План Гранде, Ел Пуенте (Минерал дел Чико), насеље у савезној држави Идалго у Мексику
 План Гранде (Пивамо), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 План Гранде (Артеага), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 План Гранде (Бадирагвато), насеље у савезној држави Синалоа у Мексику
 План Гранде (Кариљо Пуерто), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 План Гранде (Коатепек), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 План Гранде (Мисантла), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 План Гранде (Закуалпан), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику